Новофёдоровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Новофёдоровское сельское поселение — Старошайговский район, Мордовия.
 Новофёдоровское сельское поселение — Сакский район, Крым.
 Поселение Новофёдоровское — Троицкий округ, Москва.